Jméno a příjmení John Nash nosí více osob:

 Johnny Nash (1940–2020) – afroamerický zpěvák
 John Forbes Nash (1928–2015) – americký matematik
 John Nash (malíř) (1893–1977) – britský malíř
 John Nash (architekt) (1752–1835) – anglický architekt